L'acronyme SAAD peut signifier : 
 Société des amis d'Alexandre Dumas (S.a.A.D)
 Service d'aide et d'accompagnement à domicile (S.a.a.d)